Fedina – sinonimo di Anello di fidanzamento
 Fedina – tipo di basetta collegata ai baffi
 Fedina penale – sinonimo di Certificato penale